Vacation kan syfta på:

 Vacation – en amerikansk komedifilm från 2015, se Ett päron till farsa: Nästa generation
 Vacation (musikalbum av The Go-Go's) – ett musikalbum av The Go-Go's från 1982
 Vacation Bible School – en kristen utbildningsverksamhet som fokuserar på barn